est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide 4-Hydroxy-4-méthylpentanoïque, numéro CAS 

 Acétal
 2,2-diméthyl-1,3-dioxolane-4-méthanol, numéro CAS 

 Alcool
 phloroglucitol, numéro CAS 

 Aldéhyde
 paraldéhyde, numéro CAS 

 Éther
 2,5-diméthoxy tétrahydrofurane, numéro CAS